Montague puede referirse a varias localidades de Estados Unidos:

 Montague, una localidad de California.
 Montague, una localidad de Carolina del Norte.
 Montague, una localidad de Massachusetts.
 Montague, una localidad de Míchigan.
 Montague, una localidad de Nueva York.
 Montague, una localidad de Texas.